Giovanni Valentini (1582 ca. – 1649), compositore e poeta barocco.
Giovanni Valentini (1750 ca. – 1804), compositore.
Giovanni Valentini (1906-1937), capomanipolo della MVSN, medaglia d'oro al Valor Militare.
Giovanni Valentini (1939), artista e pittore italiano.
Giovanni Valentini (1948), giornalista, scrittore e portavoce dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.